Veliki je lahko:

Osebe 

 Glej seznam ljudi z vzdevkom Veliki.

Kraji 

 Veliki Ban
 Veliki Boč
 Veliki Brebrovnik
 Veliki Cerovec
 Veliki Cirnik
 Veliki Dol - Občina Krško
 Veliki Dol - Občina Sežana
 Veliki Gaber
 Veliki Hrib
 Veliki Jelnik
 Veliki Kal - Občina Ivančna Gorica
 Veliki Kal - Občina Mirna Peč
 Veliki Kamen
 Veliki Korinj
 Veliki Lipoglav
 Veliki Lipovec
 Veliki Ločnik
 Veliki Nerajec
 Veliki Obrež
 Veliki Okič
 Veliki Orehek
 Veliki Osolnik
 Veliki Otok
 Veliki Podljuben
 Veliki Podlog
 Veliki Rakitovec
 Veliki Rigelj
 Veliki Slatnik
 Veliki Trn
 Veliki Videm
 Veliki Vrh - Občina Bloke
 Veliki Vrh - Občina Cirkulane
 Veliki Vrh - Občina Šmartno ob Paki
 Veliki Vrh pri Litiji
 Veliki Vrh pri Šmarju

Gore in hribi 

 Veliki Babanski Skedenj
 Veliki Babnik
 Veliki Draški vrh
 Veliki Grad
 Veliki greben
 Veliki Jelenk
 Veliki Konj
 Veliki kup
 Veliki Lemež
 Veliki Muzci
 Veliki Nabojs
 Veliki Ozebnik
 Veliki Pelc
 Veliki peski
 Veliki Pihavec
 Veliki Pršivec
 Veliki Rob
 Veliki Stador
 Veliki stolp
 Veliki Škedenj
 Veliki Talir
 Veliki vrh
 Veliki Zvoh

V Avstriji

 Veliki Klek

Otoki na Hrvaškem 

 Arženjak Veliki
 Borovnjak Veliki
 Dražemanski Veliki
 Dužac Veliki
 Dupinić Veliki
 Garmenjak Veliki
 Golubinjak Veliki
 Gubavac Veliki
 Kamešnjak Veliki
 Kosmač Veliki
 Obručan Veliki
 Ošljak Veliki
 Piščena Veliki
 Rašip Veliki
 Ražanac Veliki
 Rutvenjak Veliki
 Skrižanj Veliki
 Školjić Veliki
 Tajan Veliki
 Tetovišnjak Veliki
 Trimulić Veliki
 Veliki Barjak
 Veliki Brijun
 Veliki Brušnjak
 Veliki Budikovac
 Veliki Lagan
 Veliki Laganj
 Veliki Maslinjak
 Veliki Paranak
 Veliki Paržanj
 Veliki Sikavac
 Veliki Školj
 Vinik Veliki
 Vodnjak Veliki
 Žavinac Veliki

Živali 

 Rdeči veliki kenguru
 Veliki hrček
 Veliki klinkač
 Veliki kormoran
 Veliki metljaj
 Veliki morski pajek
 Veliki povodni konj
 Veliki pupek
 Veliki rumenočopasti kakadu
 Veliki skovik
 Veliki topolov kozliček
 Veliki voluhar

Rastline 

 Veliki oman

Prazniki 

 Veliki petek
 Veliki šmaren
 Veliki teden

Meseci 

 Veliki srpan - avgust
 Veliki traven - maj

Drugo 

 Fermatov veliki izrek
 Veliki briljantni valček - drama Draga Jančarja
 Veliki črni bik - pesem Daneta Zajca
 Veliki hadronski trkalnik
 Veliki kanjon
 Veliki koralni greben
 Veliki krog - krožnica na površini krogle
 Veliki Magellanov oblak - galaksija
 Veliki medved - ozvezdje
 Veliki pok